Yandong bezeichnet:

 Yandong (Liping) (岩洞镇), Großgemeinde im Kreis Liping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yandong (Tinghu) (盐东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tinghu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yandong (Jinping) (彦洞乡), Gemeinde im Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yandong (Pengshui) (岩东乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Pengshui der chinesischen Stadt Chongqing
 Yandong (Yong’an) (燕东街道), Straßenviertel der Stadt Yong’an in der chinesischen Provinz Fujian